Von der Liebe  ist Titel folgender literarischer Werke:

 Von der Liebe (Stendhal), Aufzeichnungen von Stendhal (1822)
 Von der Liebe (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1898)
 Das Gastmahl oder von der Liebe, Platon
 De amore, Traktat von Andreas Capellanus